Квалификация по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2014 должна была выявить, сколько спортсменов и из каких стран смогут участвовать на соревнованиях.

Всего к соревнованиям допускалось 148 спортсменов: 74 мужчины и 74 женщины. Каждый НОК мог выставить не более 3 спортсменов или пар в отдельных соревнованиях. Учитывая, что в команде Великобритании мужчина не получил квоту в командных соревнованиях МОК и ИСУ допустила британского фигуриста к командным соревнованиям.  Таким образом всего в соревнованиях приняло участие 149 спортсменов.

Квота по дисциплинам

Распределение по странам 
Большинство мест были распределены согласно результатам чемпионата мира 2013 по следующей схеме:

При этом участники, которые отбирались в произвольную программу (произвольный танец), но заняли места ниже 16-го, получили 16 баллов, а не прошедшие в произвольную — 18 баллов (танцоры, не прошедшие в оригинальный танец, получили по 20 баллов).

Таким образом стала известна государственная принадлежность 48 спортсменов в индивидуальных разрядах (по 24 в каждом), 30 в парном (15 пар) и 38 (19 пар) в танцах на льду. Оставшиеся места распределились на турнире «Nebelhorn Trophy 2013», который прошёл с 26 по 28 сентября 2013 года. В борьбе за путевки учитывались только результаты спортсменов тех стран, фигуристы которых не смогли квалифицироваться на чемпионате мира 2013.

Принимающая страна 
Россия как страна, принимающая Игры, получила бы по одному месту в каждой дисциплине, если иным способом её спортсмены на Олимпиаду не отобрались бы. Однако, по результатам чемпионата мира 2013 года, фигуристы России квалифицировались для участия в Олимпиаде по всем пяти дисциплинам фигурного катания.

Квалифицированные страны

По чемпионату мира 

 * — Франция отказалась от одного места на Олимпиаде в парном катании. Это вызвано тем, что во второй французской паре партнёрша не имеет французского гражданства, а третья пара страны не имеет права выступать из-за низких результатов. Это право перешло к спортсменам Японии.

По Nebelhorn Trophy 

 ** — Эстония отказалась от единственного места на Олимпиаде в парном катании. Это вызвано тем, что в первой эстонской паре партнёр не имеет эстонского гражданства, а вторая пара страны не имеет права выступать из-за низких результатов. Это право перешло к спортсменам Австрии.

Резервные фигуристы 

Резервные фигуристы готовы были выступить на зимних Олимпийских играх если возникла невозможность выступить заявленных фигуристов, в случае если в этих странах отсутствовали запасные. Пара из Японии и Австрии получила право выступить на Олимпийских играх и перешли из резерва.

Командные соревнования 

По результатам двух последних сезонов были определены 10 лучших команд которые были допущены к зимним Олимпийским играм.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2014

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014.

Олимпийские игры
2013 год в фигурном катании